Jean-Claude Vergne – cestista francese
 Jean-Éric Vergne – pilota automobilistico francese
 Carole Vergne – schermitrice francese
 Vergne – frazione dei comuni di Barolo e Narzole (CN)
 Vergné – comune della Charente Marittima

Pagine correlate 
 La Vergne